OSP pode significar:
 Orquestra Sinfónica Portuguesa
 Orquestra Sinfônica do Paraná
 Microsoft Open Specification Promise

Desambiguação